Tàrrega
 TARGA o Teràpia Antiretroviral de Gran Activitat
 En alguerés, matrícula